Badinogo peut désigner :
 Badinogo, la localité située dans le Zéguédéguin au Burkina Faso
 Badinogo 1, la localité située dans le Kongoussi au Burkina Faso
 Badinogo 2, la localité située dans le Kongoussi au Burkina Faso